Стэ́нли Вебе́р (, род. 13 июля 1986, Париж) — французский актёр. Наиболее известен по роли Хуана Борджиа в телесериале Тома Фонтаны «Борджиа» и графа Сен-Жермена в телесериале «Чужестранка».

Ранняя жизнь и образование 
Стэнли Вебер родился 13 июля 1986 года в Париже в семье Жака Вебера и его жены Кристины. У него есть сестра Ким и брат Томми.

Свои первые уроки актёрского мастерства Вебер получил в школе Cours Florent, а затем поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Он также учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Стэнли Вебер на ECI Global Talent Management

Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства